50-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с апреля 1990 года по июнь 1991 года. Обладателем Кубка в пятый раз стал ЦСКА. Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло в 1/16 финала. Вновь часть этапов (1/16 и 1/8 финала) состояли из двух матчей.

Кубок ознаменовался большим количеством технических поражений из-за бойкота матчей грузинскими (кроме «Динамо» Сухуми) и литовскими командами по причине начавшегося распада СССР, а также рядом клубов из других республик по экономическим причинам.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

ЦСКА получил право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1990 году
Футбол в СССР в 1991 году